

Населені пункти та їхні частини
 Зиґмунтово — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтово — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтово — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунтово — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — частина села Мілахувек у гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зиґмунтово — частина села Черніково в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зиґмунтово — частина села Тересполь у гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — осада в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — осада в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Зиґмунтово — лісова осада в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки